МГД — аббревиатура:
 Магнитная гидродинамика
 МГД-генератор
 Московская городская дума